Джанет Соубридж () — фигуристка из Великобритании, серебряный призёр чемпионата мира 1965 года, серебряный призёр чемпионатов Европы 1964, 1965 и 1969 годов, четырёхкратная чемпионка Великобритании 1964, 1965, 1972 и 1975 годов в танцах на льду. До 1966 года выступала в паре с Дэвидом Хикинботтом, после этого выступала с Джоном Лэйном, затем с Питером Дэлби. Впоследствии занималась тренерской работой, была первым тренером  Джейн Торвилл и Кристофера Дина.

Спортивные достижения

(с  Дэвидом Хикинботтом)

(с  Джоном Лэйном)

(с Питером Дэлби)

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Великобритании